Kiwai peut faire référence à

 L'île Kiwai, située en Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Kiwaï, un fruit d'Asie orientale